Завриев — фамилия; имеет женскую форму Завриева.
 Завриев, Кириак Самсонович (1891—1978) — советский учёный в области строительной механики и сейсмостойкости сооружений, академик Академии наук Грузинской ССР.
 Завриев, Сергей Кириакович — российский учёный в области молекулярной биологии и вирусологии, член-корреспондент РАСХН (2005), член-корреспондент РАН.
 Завриев, Яков Христофорович (1866—1920) — деятель армянского освободительного движения, врач, член партии Дашнакцутюн.